Schongauer bezeichnet:
 Personen aus Schongau, Oberbayern

Schongauer ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Schongauer, deutscher Dichter
 Ludwig Schongauer (um 1440–1494), deutscher Maler und Kupferstecher
 Martin Schongauer (um 1445/1450–1491), deutscher Kupferstecher und Maler

Siehe auch:
 Schongauers Elefant